Bruno Magliocchetti – politico italiano
 Daniele Magliocchetti – calciatore italiano